Cybinka – miasto w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Cybinka
 Cybinka – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie słubickim
 Cybinka – dawna gromada
 Cybinka – nieczynna stacja kolejowa w Cybince, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Nadleśnictwo Cybinka
 Cybina